Le Championnat d'Allemagne masculin de handball 2010-2011 est la soixante deuxième édition de cette compétition.

Le championnat de Division 1 de handball est le plus haut niveau du championnat d'Allemagne de ce sport. 

À l'issue de la saison, le HSV Hambourg remporte son tout  de Champion d'Allemagne. Il obtient à cette occasion sa qualification directe pour la Ligue des champions en compagnie du THW Kiel, vice-champion et vainqueur de la Coupe d'Allemagne, et du Füchse Berlin, troisième, tandis que le , les Rhein-Neckar Löwen se qualifient pour le tournoi de Wild Card de la Ligue des champions. Quant au Frisch Auf Göppingen et au SC Magdebourg, respectivement  et , ils se qualifient pour la coupe de l'EHF.
Enfin, le SG Flensburg-Handewitt,  et vainqueur de la Coupe d'Allemagne, et le VfL Gummersbach,  et vainqueur de la Coupe des coupes, se qualifient quant à eux pour la Coupe des coupes.

Concernant la relégation, trois clubs sont relégués en 2.Bundesliga : le Dormagener HC, relégué pour raisons financières, accompagne ainsi le TSG Friesenheim et le HSG Ahlen-Hamm, relégués sportivement.

Compétition

Classement final 

|}
Légende

Résultats

Champion d'Allemagne 2010-2011 

L'effectif 2010-2011 du HSV Hambourg était :

Statistiques et récompenses

Meilleurs joueurs 

Uwe Gensheimer, le joueur allemand des Rhein-Neckar Löwen, est élu par les 18 entraineurs des clubs meilleur joueur de la saison. Il devance Adrian Pfahl, le joueur allemand du VfL Gummersbach, et Sven-Sören Christophersen, le joueur allemand du Füchse Berlin.

Meilleurs buteurs

Notes et références 

2010-2011
Handball M1
Allemagne M1